Поздня́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Поздняев, Денис Андреевич (род. 1970) — русский священнослужитель, миссионер.
 Поздняев, Константин Иванович (1911—2000) — советский русский поэт, писатель и мемуарист.
 Поздняев, Михаил Константинович (1953—2009) — советский русский поэт, журналист, эссеист.